Византийские императоры:
 Андроник II Палеолог — в 1282—1328.
 Андроник III Палеолог — в 1325—1341.
 Андроник IV Палеолог — в 1376—1379.